Адлан Алексеевич Бачаев  (род. 18 ноября 1980, Дуба-Юрт) — российский журналист и спортсмен. Заслуженный журналист Чеченской Республики (2013).

Образование 
В 1997 году с отличием окончил грозненскую школу № 42. В 2003 году окончил Грозненский государственный нефтяной институт. Экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2007 по 2010 гг. проходил обучение и окончил Российскую академию государственной службы при Президенте России. Специализация-«Управление развитием региона». Менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2011 по 2014 годы проходил обучение и окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, окончил магистратуру кафедры «Национальные и федеративные отношения» в 2014 году, продолжает обучение в аспирантуре.

Спортивная карьера 
С 1999 по 2004 год проживал на Украине, где профессионально занимался спортом, выступая за сборную страны по джиу-джитсу. Многократный чемпион Украины, победитель и призёр различных турниров по джиу-джитсу, дзюдо и самбо. Мастер спорта по дзюдо и джиу-джитсу.
Будучи действующим спортсменом, в 2003 году в г. Белая Церковь Киевской области основал клуб восточных единоборств «Эверест», который в первый же год существования был признан лучшим клубом джиу-джитсу Украины 2003 года. Из-за серьёзных травм, в самом расцвете сил в возрасте 23 лет выбыл из большого спорта и завершил профессиональную спортивную карьеру. Среди воспитанников А. Бачаева есть чемпионы и призёры мира, Европы, Украины по джиу-джитсу, панкратиону и другим видам боевых искусств.

Молодёжная политика 
С 2006 по 2010 гг. работал в Комитете Правительства Чеченской Республики по делам молодёжи. 

В июне 2007 года назначен начальником информационно-аналитического отдела, которым руководил до 1 февраля 2010 г.
Является инициатором и организатором различных информационных акций республиканского и межрегионального масштаба:
Поезд без брони-2009, Единое молодёжное информационное пространство ЮФО-2008 и др.

С 2006 по 2010 гг. —  центрального политического журнала «Президент», а также молодёжного информационно-аналитического журнала «Поколение Лидеров».

Автор различных социальных и благотворительных проектов, в том числе первого в новейшей истории многотысячного марафона в Грозный 5 апреля 2008 года).
Организатор встреч молодёжи Чеченской Республики с политиками и известными общественными деятелями страны.
Руководил делегаций из Чеченской Республики на Всероссийском инновационном форуме Селигер в 2008 и 2009 гг.
Разработчик нескольких программ по духовно-нравственному воспитанию молодёжи.
Организатор интеллектуальных и благотворительных проектов в учебных заведениях, а также акций в поддержку меценатства и внебюджетного спонсорства школ.

Журналистская и иная деятельность 

 С 2005 года работал над различными бизнес-проектами. Учредитель и главный редактор первого в истории Чеченской Республики глянцевого автожурнала «АвтоЧечня».
 Внештатный корреспондент газеты «Молодёжная смена».
 С 1 февраля 2010 года переведен на должность помощника министра образования и науки Чеченской Республики. Занимался взаимодействием министерства с федеральными книжными издательствами, координацией книготоргующих организаций ЧР.
 Организатор интеллектуальных и благотворительных проектов в учебных заведениях, а также акций в поддержку меценатства и внебюджетного спонсорства школ.
Один из пионеров развития концертной деятельности в Чечне с участием звезд российской эстрады: Мумий Тролль, Серебро, Согдиана, Юля Савичева и др.
С мая 2012  по март 2017 годы работал в должности директора Чеченской Государственной телерадиокомпании «Грозный»..
В 2012 -2017 годы являлся заведующим кафедрой журналистики ЧГУ.

С апреля 2014 года — член правления Ассоциации СМИ Северного Кавказа.

Награды 
Награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». 22 ноября 2013 года, Указом Главы Чеченской Республики присвоено звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики». Также имеет иные награды Президента, Главы, Правительства и Парламента Чеченской Республики, различных министерств и ведомств РФ и ЧР.
В декабре 2014 года, директор ЧГТРК «Грозный» Адлан Бачаев был удостоен специальным дипломом Российской Футбольной Премьер-Лиги «За вклад в развитие отечественного футбола». Дипломы вручал президент РФПЛ Сергей Прядкин..
29 декабря 2014 года, директор ЧГТРК «Грозный» Адлан Бачаев удостоен высшей награды Чеченской Республики — Ордена Кадырова. Под руководство Адлана Бачаева ЧГТРК «Грозный» занимает первые места в номинациях «Телеканал года» и «Радиостанция года» на Северокавказском форуме СМИ в 2013 и 2014 году.

Примечания 

Выпускники Грозненского нефтяного университета
Заслуженные журналисты Чечни